Zelenik je lahko: 
 Zelenik, priimek
 Zelenik, naselje v Srbiji

Glej tudi 

 Zelenika